«Девять рассказов» — сборник рассказов американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, выпущенный в апреле 1953 года. Он включает в себя следующие рассказы:
 Хорошо ловится рыбка-бананка
 Лапа-растяпа
 Перед самой войной с эскимосами
 Человек, который смеялся
 В лодке
 Дорогой Эсме — с любовью и всякой мерзостью
 И эти губы, и глаза зелёные
 Голубой период де Домье-Смита
 Тедди

Эпиграф 

Джером Сэлинджер, по непонятным причинам, не указал имя автора — японского поэта Хакуина Осе и само название коана — «Одна рука».

Примечания 

Литературные сборники 1953 года
Рассказы Джерома Сэлинджера